Amr Warda – calciatore egiziano
 Bashar Warda – arcivescovo cattolico iracheno
 Giorgio Warda – poeta siro